Het Belgisch provinciaal voetbal is een verzameling van regionale voetbalreeksen die in België binnen een provincie gespeeld worden.

Algemeen 
De reeksen vormen de lagere afdelingen in de competitiehiërarchie, en staan onder de nationale reeksen. De reeksen zijn ingedeeld onder Voetbal Vlaanderen en ACFF volgens tien provincies: elke provincie heeft haar eigen competitiereeksen. In elk van deze provincies zijn er vier niveaus, uitgezonderd in Luxemburg waar er slechts drie zijn. Het aantal reeksen dat er op elk niveau bestaat is afhankelijk van de provincie en het aantal aanwezige clubs. Het hoogste niveau, eerste provinciale, bevat telkens slechts één reeks. De beste teams in elk van de tien reeksen eerste provinciale promoveren op het eind van het seizoen naar de derde afdeling. Er kunnen nog extra teams promoveren ofwel rechtstreeks ofwel via het winnen van een eindronde. Degradaties dieper in de reeksen worden beïnvloed door het aantal provinciegenoten dat uit de nationale afdelingen naar de provinciale reeksen zakt.

Mannen

Eerste Provinciale
Er zijn tien reeksen eerste Provinciale. Dit zijn de hoogste provinciale reeksen, of het zesde niveau in de hiërarchie van het voetbal in België. De clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen kiezen of ze deelnemen aan de Vlaams-Brabantse of Waals-Brabantse competitie.

Voetbal Vlaanderen:

West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant (Brabant)

ACFF:

 Waals-Brabant (Brabant)
Henegouwen
Namen
Luxemburg
Luik

Aangezien elk team dat degradeert uit derde amateur in de provinciale reeks van zijn eigen provincie moet terechtkomen, kan het aantal ploegen dat hierdoor terechtkomt in een bepaalde Eerste Provinciale reeks variëren. Om dit op te vangen kan het gebeuren dat meer teams dan gewoonlijk degraderen van Eerste naar Tweede provinciale, zodat het totaal aantal teams in een reeks constant blijft.

In elke provincie kan men zelf beslissen hoe men een degradatie- en promotie-eindronde met eerste- en tweedeprovincialers organiseert, er moeten wel minstens twee teams rechtstreeks degraderen naar tweede provinciale.

Tweede provinciale
Tweede provinciale is het tweede niveau in het provinciaal voetbal, of het zevende niveau in het voetbal in België. Oost-Vlaanderen, Brabant, Luik, Luxemburg en Henegouwen hebben drie reeksen in Tweede Provinciale. Namen, Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg hebben er twee. Elke reeks telt 16 ploegen. Het promotie- en degradatiesysteem wordt jaarlijks per provincie vastgelegd.

Derde provinciale
Het aantal reeksen in derde Provinciale, bij de mannen, varieert per provincie.

Vierde provinciale
Vierde provinciale is de laagste reeks in het provinciaal voetbal, uitgezonderd in Luxemburg, waar derde provinciale het laagste is. Vierde provinciale is het negende niveau in het voetbal in België. Promotie wordt jaarlijks per provincie vastgelegd.

Zie ook
Competitiestructuur van het Belgisch voetbal

Provinciaal voetbal